Constança Sanches, Infanta de Portugal (1182–1202) — filha do rei Sancho I de Portugal
 Constança de Portugal, Rainha de Castela (1290–1313) — filha do rei Dinis de Portugal e esposa de Fernando IV

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história